A Taça de Cabo Verde de 2009 foi 3ª edição da Taça de Cabo Verde, competição sob alçada da Federação Cabo-Verdiana de Futebol.

Foi o próximo edição em dois anos, o anterior foi disputado em 2007.

O temporada foi dividir em dois grupos, o jogos de Grupo A foi disputado em Estádio Municipal Adérito Sena em Mindelo de ilha de São Vicentee o jogos de Grupo B foi disputado em Estádio Marcelo Leitão em Espargos na ilha do Sal. O fase final foi disputado.na Estádio da Várzea em capital nacional de Praia em ilha de Santiago, o final realizada a 1 de agosto  entre o Boavista da Praia e Académico do Aeroporto do Sal.

O Boavista da Praia venceu sobre Académico do Aeroporto do Sal por 3-1 e sagrando-se campeão da Taça pela primeiro vez.

Clubes de Brava, Maio e Santiago Norte não participado, nemhum uma temporada de taça regional foi disputado.

Clubes
 Sport Sal Rei Club, venceador de Taça da Boa Vista
 Académica do Fogo, venceador de Taça do Fogo
 Académica da Praia, venceador de Taça de Santiago Sul
 Rosariense Clube, venceador de Taça de Santo Antão Norte
 Clube Sportivo Marítimo do Porto Novo, venceador de Taça de Santo Antão Sul
 Académico do Aeroporto, vencedor de Taça Dja d'Sal
 Futebol Clube Belo Horizonte, vencedor de Taça de São Nicolau
 Batuque Futebol Clube, vencedor de Taça de São Vicente

Fase grupo

Grupo A

Grupo B

Fase final

Semifinal

Final

Campeão

Fontes 
  

Taça de Cabo Verde
2009 em Cabo Verde